Одерихино — название населённых пунктов в средней России:

 Одерихино — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Одерихино — деревня в Собинском районе Владимирской области.